Corporales es el nombre de varias localidades de España:
 Corporales (La Rioja), municipio de La Rioja.
 Corporales (Truchas), localidad del municipio de Truchas (León), provincia de León.
 Corporales (Barjas), localidad del municipio de Barjas, provincia de León.